Felipe Hernández Vélez (Barcelona, España, 7 de junio de 1960) es un poeta, novelista y músico español. La obra literaria del novelista Felipe Hernández tiene un carácter visionario, enraizado en la tradición bíblica. Pertenece a una estirpe de autores proféticos entre los que se encuentran Herman Melville, Franz Kafka, Aldous Huxley o George Orwell. De él ha dicho el crítico Santos Sanz Villanueva: "Una obra de esta envergadura emocional, intelectual y artística atenúa todas las suspicacias que actualmente se extienden sobre el porvenir de la novela. El peligro será muy relativo mientras existan narradores con la hondura y la capacidad de riesgo de Felipe Hernández".

Sus obras de ficción pueden definirse como Metaficción, debido a su vocación reflexiva sobre la realidad, la práctica artística y la naturaleza de la novela. También su obra musical puede calificarse como Metaclásica, puesto que, a partir de su novela Virtual, su música tomó un rumbo relacionado con la Inteligencia Artificial y los escenarios del Metaverso, pero sin perder la perspectiva de los grandes maestros del barroco, como Bach, Haendel, Vivaldi o Pergolesi.

Biografía

Primeros años 
Hijo de un estadounidense y una española, Felipe Hernández nace en Barcelona en 1960. El abandono de su padre marcó su obra y su futuro como novelista. Así pues, uno de los temas recurrentes en sus novelas es el de la pérdida y búsqueda de la identidad. Empezó a escribir poesía a los catorce años.

Formación 
En 1976 se trasladó a vivir a Mallorca por motivos familiares. En la isla, graves problemas relacionados con su familia llevaron al autor a concentrarse apasionadamente en la lectura y la escritura. Cursó estudios de Magisterio, y a los diecinueve años se independizó. Recibió el premio Ciutat de Palma en 1981 por su libro de poemas Crònica dels argonautes. Abandonó los estudios de Filología Española en la Universidad de las Islas Baleares para centrarse en la escritura de una primera novela de aprendizaje, "El inspector". Su primer destino como maestro de escuela fue Sóller, una localidad montañosa al norte de Mallorca.

Desarrollo como novelista 
En 1985, Felipe Hernández abandonó su trabajo como maestro para emprender su segunda novela Naturaleza, a la que dedicó tres años. Naturaleza fue publicada por la editorial Anagrama en 1989, tras ser finalista del premio Herralde de Novela de 1989. A principios de los noventa, Hernández escribió dos libros de relatos: El guarda nocturno -premio Ciudad de Lugo, 1992- e Inundación -premio Emilio Hurtado de 1994- y continuó con sus estudios autodidactas de armonía y composición. En 1997, el editor Basilio Baltasar, tras publicar varios textos del autor en la revista Bitzoc, leyó la novela La Deuda y decidió sacarla a la luz en la editorial Planeta. A partir de ese momento se entabló una fructífera relación que dio lugar a la publicación de dos novelas más de Hernández en la prestigiosa editorial Seix Barral: La Partitura, 1999 y Edén, 2000, ambas con una excelente acogida de la crítica.  Dunas fue publicada en 2002 por la editorial Bitzoc. La estancia de Hernández en Estados Unidos entre 1998 y 1999 marcó un nuevo rumbo en su obra, que queda reflejado en el ambiente babélico de su novela Edén. En ella, el autor desarrolla el tema de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas desde una perspectiva humana, emocional y, a la vez, atemporal y visionaria. No obstante, una fuerte crisis personal, fruto de las dificultades materiales, emocionales y de la muerte de su amigo y mentor, el pintor Mati Klarwein, llevó a Felipe Hernández en 2002 a un largo abandono de su carrera como novelista. En 2014, sin embargo, retoma la escritura e inicia la triligía Virtual, sobre el tema de los metaversos y los juegos virtuales en el futuro. La pregunta que plantea Virtual es si la Tierra podría ser el metaverso de un mundo más avanzado y coherente. Virtual fue publicado por la editorial Verdier en mayo de 2020. Su última obra, Chefs, trata sobre una joven y genial chef que trata de mantener la herencia de un padre talentoso y problemático en un México complejo y violento. De la novela dice Marion Protion: "Este excelente relato de ciencia ficción, que mezcla ciencia y esoterismo, mitología babilónica y ciber mundos, podría, se le desea, convertirse en un clásico del género, o dar lugar a una adaptación cinematográfica, como las obras de Philip K Dick.” O La Viduite: “Virtual novela endiabladamente inteligente, documentada lo suficiente como para jugar con el lenguaje de sus referencias, se apodera de lo probable y lo posible para arrastrarnos a los pluriversos (una serie de universos paralelos matemáticamente posibles) abiertos por elusiones, las fallas en el tiempo y la continuidad de uno mismo… Si Felipe Hernández se revela como un gran escritor, es también por su manera de apropiarse de un lenguaje, el espejo de un universo que refleja. Una realidad binaria, hecha de pruebas, de diálogos y también de luchas". Lamentablemente, las editoriales españolas no han sabido captar el alcance de Virtual, y, pese a las críticas entusiastas y unánimes que ha despertado la novela en Francia, la han ignorado. La obra de Felipe Hernández ha sido traducida al griego por la editorial Kastaniotis y al francés, por la editorial Verdier.

Música 
Felipe Hernández comenzó su relación con la música al mismo tiempo que con la literatura. A inicios de los años ochenta, descubrió a compositores de música ambiental como Brian Eno, Harold Budd o Gavin Bryars, que inspiraron sus primeros trabajos. Más tarde, su evolución se vio marcada por las relaciones de la música con los ritmos poéticos y la terapia.
A partir de 2002, Felipe Hernández trabajó en el proyecto Un corazón de noche, en el cual vincula la poesía y la composición musical. También ha creado obras musicales para diversas exposiciones, documentales, vídeos y danza contemporánea, entre las que destacan Ophelia Suite, que consta de 17 piezas ambientales para la exposición Desbibujos, de la artista Marta Blasco.
Una segunda crisis dio un giro a la obra musical de Hernández hacia la música terapéutica. Compuso su trilogía Meditation, cuyos tres volúmenes Evanescence, Waves y Healing & Premonition se encuentran publicados en sendos blogs de Myspace. Desde 2017, como compositor, adoptó el alter ego de Philip Varenz  y organizó su proyecto de música para el Metaverso, creando un estilo que se podría llamar metaclásico, con raíces en la música clásica, la electrónica y la Inteligencia Artificial. Su nuevo proyecto es la serie Metaverse Music. El primer volumen se pone a disposición en las redes en febrero de 2022.

Obra

Obra literaria 
 1981 Crònica dels Argonautes (Crónica de los Argonautas), poesía, editorial Tafal, 1981, ISBN 84-85841-03-4
 1989 Naturaleza, novela, finalista premio Herralde, editorial Anagrama, 1989, ISBN 84-339-1788-9
 1992 El guarda nocturno, relatos
 1994 Inundación, relatos, Caja España, ISBN 84-87739-51-2
 1998 La Deuda, novela, editorial Planeta, ISBN 84-08-02390-X
 1999 La Partitura, novela, editorial Seix Barral, ISBN 84-322-0783-7
 2000 Edén, novela, novela, editorial Seix Barral, ISBN 84-322-1070-6
 2002 Dunas, novela, editorial Bitzoc, , ISBN 84-95572-29-X
 2020 Virtual, novela, editorial Verdier. ISBN: 978-2-37856-106-2

Obra musical 

 1984 Voice exercices, ambient music
 1985 Siete medidas de tiempo, música para la exposición Acèfal de Lluís Juncosa en la galería Metrònom de Barcelona
 1993 Música para caminar dormido, ambient music
 1998 Música para escenas familiares, para la exposición del mismo nombre de Luis Pérez-Mínguez y Antoni Socías
 2001 Dance & Machine, música para la obra de danza contemporánea Bobot
 2002 Alicia a través del espejo, música para un ballet de danza contemporánea
 2005 El flexionista, música para el video O Flexionista, dentro de la exposición Socias2, de Antoni y Enric Socías
 2007 Poetry & Insects, música y poesía
 2009 Un corazón de noche, música y poesía
 2009 Meditation vol. 1: Evanescence, Música para meditación.
 2010 Meditation vol.2: Waves, Música para meditación.
 2010 Meditation vol.3: Healing & Premonition, Música para meditación. http://www.myspace.com/soulmeridian2
 2021  Banda sonora para la instalación FLUO, de Leticia maría en el Palau Solleric, de Palma de Mallorca.
 2021 Banda sonora para la instalación interactiva Insectarivm, de Enric Socías, en Palma de Mallorca.

Referencias 
 La novísima narrativa: Adán y Eva en el Paraíso, por Gemma Márquez Fernández.Biblias Hispánicas, n.1, 2009. Fundación San Millán de la Cogolla. Instituto Orígenes del Español.
 Le prisonnier, Edén, por Sabine Audrerie, Le Figaro Magazine, 27 de noviembre de 2004.
 Testamentos, de Felipe Hernández, Biblias Hispánicas, n.1, 2009. Fundación San Millán de la Cogolla. Instituto Orígenes del Español. Artículo: .
 Edén, por Santos Sanz Villanueva, suplemento El Cultural, 7 de noviembre de 2000.
 Una novela que salda todas sus deudas, por Matías Vallés, Diario de Mallorca, 4 de octubre de 1998.
 El Infierno en un Pentagrama, por Juan Manuel de Prada, Diario ABC, 12 de junio de 1999.
 La Partitura Decisiva, por J.Ernesto Ayala-Dip, Babelia, El País, 5 de junio de 1999.
 La Salvación del Deseo, por J.Ernesto Ayala-Dip, Babelia, El País, 23 de septiembre de 2000.
 La música es una herida abierta, Pedro de Miguel, El mundo de los libros, Esfera, 24 de julio de 1999.
  La Naturaleza del Edén. Entrevista a Felipe Hernández, por Ana Nuño. Revista Quimera, n.197, noviembre de 2000.
 Naturaleza y cultura: diálogo imposible, por Víctor Moreno. Diario Egin, liburuak III, 13 de noviembre de 1990.
 Natura versus Raó, por Dimas Mas, Lletres, Diari de Barcelona, 3 de marzo de 1990.
 Els discursos lul•lians de Felipe Hernández, por Antoni Rosselló, Diario de Mallorca, 4 de marzo de 1982.
 Mémoire de dette, por J.-M.M., Avantcritiques, Livres Hebdo, 31 de enero de 2003.
 Violencia Ilustrada y otros espejismos, por Txema González, Diario de Mallorca, 16 de marzo de 1990.
 Felipe Hernández: El Camino de la Sensibilidad, por Emma Rodríguez, Diario El Mundo, 6 de enero de 1990.
 Uno siempre conserva cierta esperanza, entrevista por Berta Caldentey, El Día de Baleares, 8 de abril de 1990.
 Un libro que supera el género negro y rompe un largo silencio, por Román Piña, El Día del Mundo, 29 de julio de 1998.
 La narración surge de una desesperada necesidad de decirlo todo, entrevista de Román Piña a Felipe Hernández, El Día del Mundo, 12 de julio de 1998.
 Una Deuda que se paga eternamente, por Román Piña,
 La Deuda, por Jesús Lázaro, El diario de Santander, 14 de agosto de 1998.
 Edén, por Román Piña Valls, El Mundo, 13 de noviembre de 2000.
 Felipe Hernández fabula sobre la burocracia y el poder en la novela Edén, por Isabel Obiols, El País, 25 de septiembre de 2000.
 Felipe Hernández, por Román Piña, Buceando con chistera.
 Dunas, por David Torres, El Mundo/El Día de Baleares, 4 de junio de 2003.
 F. Hernández, por Emilio Arnao, Diario El Mundo, 23 de febrero de 2001.
 Felipe Hernández y un idioma desconocido, por Iñaki Ezkerra, El Correo Español, 20 de septiembre de 2000.
 El simbolismo de Felipe Hernández, por J.Ernesto Ayala-Dip, El País, 6 de junio de 1998.
 La realidad en estado puro puede parecer un sueño o una pesadilla, entrevista a Felipe Hernández, por Román Piña, El Día de Baleares, 15 de noviembre de 2000.
 Felipe Hernández, un narrador con fuerza, por Carlos Galán Lorés, Diario El Mundo (Libros), 11 de marzo de 1990.
 Naturaleza, por Ángel Basanta, ABC Literario, 30 de diciembre de 1989.
 Un joven narrador en busca de su total independencia, por Susana Camps, Cuadernos del Sur, 18 de enero de 1990.
 Genoma del deseo, por José Luis de Juan, Revista de Libros, enero de 2001.
 Recuerdos de Babel, por David Torres, suplemento Bellver de libros, Diario de mallorca, 15 de diciembre de 2000.
 En un mundo sin nada, por Joaquín Arnáiz, Diario La Razón, 29 de septiembre de 2000.
 Angustiosos laberintos, por José María Pozuelo Yvancos, ABC Cultural, 28 de octubre de 2000.

Enlaces externos 
 http://www.espacioluke.com/2005/Marzo2005/ineslite.html
 http://www.elmundo.es/elmundolibro/2001/01/05/anticuario/978610885.html
 http://www.literaturas.com/IslasRomanPinafebrero2003.htm
 http://www.ariadna-rc.com/numero12/el-laberinto/el-laberinto3.htm
 https://web.archive.org/web/20090608024500/http://www.editions-verdier.fr/v3/auteur-hernandez.html
 https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/07/07/oeil-trompe-hernandez/
 https://marenostrum.pm/virtual-felipe-hernandez/
 https://viduite.wordpress.com/2021/05/10/virtual-felipe-hernandez/

Referencias 

Poetas de Cataluña